Regione Nordorientale, regione del Ghana
Regione Nordorientale, regione statistica della Macedonia del Nord